E90 může být:

 Evropská silnice E90
 Model BMW řady 3